Баходур Искандарович Искандаров (тадж. Искандаров Баҳодур Искандарович); Академик Академии Наук Республики Таджикистан, доктор исторических наук, профессор. Заслуженный работник науки и культуры Республики Таджикистан. Лауреат Государственной премии имени Авиценны. Видный исследователь Восточной Бухары, Памира, Гиндукуша и сопредельных стран.

Биография 
Родился 12 апреля 1912 году в селе Сохчарв Шугнанского района, родители происходили из знатного рода Шугнанского княжества, в раннем детстве лишился родителей и остался с братом Джонбобо на попечительство тети в Поршневе. Начал учится в местной школе сельсовета Поршнев у известного ученного и богослова Саидкуддус Мансура. После продолжил учёбу в Хорогском интернате и в 14 лет уехал на учёбу в Ташкент, где учился на курсах по подготовке преподавателей. В 16 лет был отправлен на работу инструктором районо Балджуванского района Кулябского округа. (подробности в книге Б. И. Искандаров. Трудный Путь к Знанию. Изд. Московского Университета.1999.159стр.) В 1933 году уехал в Ленинград для учёбы в ЛИФЛИ. Участник Великой Отечественной Войны. Окончил краткосрочные курсы политруков, г. Москва (1941 г.). В 1941-42 -политрук батальона 20-й кав. дивизии — участник боев под Москвой. В 1942—1944 — комиссар батальона, заместитель комиссара 1288 стрелкового полка 113-й стр. див. 33-й армии Капитан.

Академическая деятельность 
Окончил Ленинградский институт истории, философии, литературы и лингвистики (1936). Д.и.н. (1959), проф. (1966). Академик (1973, спец.-«история СССР», чл.-корр.,1966). Основные направления научной деятельности: история, востоковедение, история Восточной Бухары и Памира и сопредельных стран XIX-начала ХХ вв. Директор Института истории АН Тадж. ССР (1962—1988). Почётный директор Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ (1994—2004).

Награды 
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Тадж. ССР. Заслуженный деятель науки Тадж. ССР (1967). Лауреат Гос. премии им. Абуали ибн Сино (1974).

В 2012 году по решению Правительство Республики Таджикистан, Институту гуманитарных наук Академии наук Таджикистана было присвоено имя академика Баходура Искандаровича Искандарова.

Научные труды

Научные труды на русском языке 
 Искандаров, Б. И. Из истории проникновения, капиталистических отношений в экономику дореволюционного Таджикистана (Вторая пол. 19-го века). — Душанбе: Дониш, 1976. — 143 с.
 Искандаров, Б. Развитие исторических наук в Таджикистане. — Душанбе: Дониш, 1977. — 80 с.
 Искандаров, Б., Масов, Р. М. Россия и Таджикистан. — Душанбе: Ирфон, 1984. — 80 с.
 Искандаров, Б. История Памира. — Хорог: Мерос, 1995. — 188 с.
 Искандаров, Б. Восточная Бухара и Помир во второй половине XIX в. — Душанбе: Андалеб, 2015. — 664 с.
 Искандаров, Б. И. Трудный Путь к Знанию. Изд. Московского Университета.1999.159 стр.
 Искандаров, Б. И.. БОРЬБА ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ (1920—1922)
 Искандаров, Б. И. Средная Азия и Индия

Научные труды на таджикском языке
 Ҷамолов, С. Ҳиссаи сазовор дар илми таърихшиносии тоҷик: Танқид ва китобиёт дар бораи китоби Б. Искандаров «Бухорои Шарқӣ ва Помир дар давраи ба Руссия ҳамроҳкунии Осиёи миёна» // Маориф ва маданият. — 1964. — 24 январ.
 Алиҷонов, И, Баҳодур Искандарович Искандаров // Тақвими ҷашн ва санаҳои РСС Тоҷикистон барои соли 1972. — Душанбе, 1972. — С. 21-23.
 Саъдуллоев, А., Мухторов, С. Дар роҳи мурод: Бахшида ба 70 солагии зодрўзи таърихшинос, академики АФ РСС Тоҷикистон Б. Искандаров // Тоҷикистони советӣ. — 1982. — 15 май.
 Боқиев, О. Умри пурсамар: Ба муносибати 70 солагии зодрўзи олими таърихшинос, академик, Б. Искандаров // Бадахшони советӣ. — 1982. — 8 июл.
 Саъдуллоев, А., Мухторов, С. Дар роҳи мурод: Бахшида ба 70 солагии зодрўзи таърихшинос, академики АФ РСС Тоҷикистон Б. Искандаров // Тоҷикистони советӣ. — 1982. — 15 май.
 Моргунов, А. Маънии ҳаёти кас: Директори Институти таърихи ба номи А.Дониш, академики АФ РСС Тоҷикистон Б. И. Искандаров // Комсомоли Тоҷикистон. — 1984. — 25 ноябр.
 Мирзошоев, М. Қуллаҳо: Очерк аз ҳаёт ва фаъолияти академик, доктори Институти таърихи ба номи А. Дониши АФ Тоҷикистон Б. Искандаров. // Бадахшони Советӣ. −1985. — 6 март.
 Боқиев, О. Равшангари таърихи тоинқилобии Осиёи марказӣ: Ба ифтихори 85 солагии академик Б. И. Искандаров // Омўзгор. −1997. — 16 май.
 Абдулҳаев, Р., Дустов, Ҳ. Соҳиби зеҳну зако: Аз рузгори олим, донишманди улуми таърих, академик Баҳодур Искандаров // Садои мардум. — 2002. — 6 сентябр.
 Ватаншоев, М. Роҳнамое ба роҳи душвор: Дар бораи китоби таърихшинос Баҳодур Искандаров «Роҳи душвор ба сўи дониш» // Садои мардум. — 2002. — 19 январ.
 Наботова Баргигул Академик Баҳодур Искандаров — фотеҳи ҷанг ва олими муваффақ: маълумот дар сомонаи китобхонаи миллии Тоҷикистон
 Искандаров, Б. Забони модарӣ. — Сталинобод: НДТ, 1933 . — 121 с.
 Искандаров, Б. В. И. Ленин ва инкишофи таърих дар Тоҷикистон. — Душанбе: Дониш, 1971. — 32 с.
 Искандаров, Б. Муаррихи совети тоҷик // ЭСТ. — ҷ. 3. — Душанбе, 1981. — С. 19-20.
 Искандаров, Б. Тоҷикистон дар оилаи бародаронаи халқҳои СССР. — Душанбе: Дониш, 1987. — 24 с.
 Искандаров, Б. Ифтихори модар: Аз хизмати ҳамдиёрамон Ҳ.С. Маҳмадалиев // Ҷавонони Тоҷикистон. — 1990. — 2 феврал.
 Искандаров, Б. Умри кутоҳи бобаракат: Нақл дар бораи яке аз аввалин барпокунандагони Ҳокимияти Шўравӣ дар ҷануби Тоҷикистон Абдулло Убайдуллоев // Тоҷикистони советӣ. — 1990. −2 феврал.

Примечания

Ссылки 
 Б. И. ИСКАНДАРОВ — УЧЕНЫЙ-ПАТРИОТ, ПЕДАГОГ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
 БОРЬБА ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ (1920—1922)
 Средная Азия и Индия
 История Памира

Академики АН Таджикской ССР
Доктора исторических наук